Il singolare  dell'Open de Rennes 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Marc Gicquel era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Julien Benneteau ha battuto in finale Olivier Rochus 6–4, 6–3.

Teste di serie

 Gilles Müller (quarti di finale)
 Adrian Mannarino (secondo turno)
 Julien Benneteau (campione)
 Olivier Rochus (finale)

  Nicolas Mahut (quarti di finale)
  Steve Darcis (secondo turno)
  Alejandro Falla (primo turno)
  Cedrik-Marcel Stebe (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Open de Rennes 2011